Профсою́зный переу́лок — переулок в Индустриальном районе города Ижевска. Пролегает с запада на восток от Фронтовой улицы до улицы Васнецова. Нумерация домов ведётся от Фронтовой улицы.

Описание 
Профсоюзный переулок существует с 1929 года, имеет частную застройку.

Расположен в географическом центре нагорной части Ижевска, в жилом районе «Карлутский» Индустриального административного района удмуртской столицы. Находится между улицами Герцена и Лагерной. Все дома переулка обслуживаются городским отделением связи № 9.

В отличие от большинства ижевских улиц переулок не представляет собой одну непрерывную линию, а состоит из трёх прямых отрезков, объединённых общим направлением и соединяющихся между собой через улицы Халтурина и Бабушкина.

Первая часть переулка проходит от Фронтовой улицы до улицы Халтурина и пересекает Индустриальную, Парковую, Ипподромную и Совхозную улицы, проезд и улицу Чапаева, проезд Халтурина. С нечётной стороны примыкает Фронтовой переулок, а с чётной — Индустриальный.

Второй участок переулка проходит между улицами Халтурина и Бабушкина, пересекает улицы Энгельса и Михайлова, проезд и улицу Смирнова, проезд Бабушкина. С чётной стороны примыкает проезд Михайлова.

Третий, самый короткий участок проходит между улицами Бабушкина и Васнецова. Здесь с чётной стороны к нему примыкает улица Перова.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 21 — школа-интернат № 13 для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Общественный транспорт 
На пересечении с улицей Халтурина расположена станция «Профсоюзная» на линии 5 и 8 трамвайных маршрутов.

Примечания